Comana, a kora ókori Kommagéné, görögül Komana, kappadókiai település
 Comana község Romániában, Constanța megyében
 Comana község Romániában, Giurgiu megyében
 Comana — a csigalepkefélék egyik neme